«Вкус мёда»:

 «Вкус мёда» — фильм британского режиссёра Тони Ричардсона, 1961 год.
 «Вкус мёда» — музыкальная группа.

См. также 
  (в пер. с англ. — «Вкус мёда») — стр. значений